Lom (narod), malajsko pleme na otoku Bangka
 Lom narod poznat kao Boša. Govore lomavrenskim jezikom.
 Lom (jezik), jezik naroda lom iz Indonezije.
 Lom (mineralogija)
 Lom (grad), Bugarska
 Lom (rijeka), pritoka Dunava u Bugarskoj
 Lom (Mežica, Slovenija), naselje u Sloveniji
 Lom (planinski vrh), planinski vrh u Hrvatskoj